

Biologia 

Latina – genere di insetti della famiglia Eucharitidae

Geografia 

Latina – città italiana
Latina – quartiere di Madrid

Musica 
 Latina – album di Thalía del 2016
 Latina – singolo di Emma Marrone del 2020

Altro 
  – società di calcio dell'omonima città italiana
 Latina – elemento architettonico

Pagine correlate 

Latino